Cuatro Palos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuatro Palos, Hidalgo, ort, Singuilucan, 
 Cuatro Palos, Oaxaca, ort, Tamazulápam del Espíritu Santo, 
 Cuatro Palos, Querétaro Arteaga, ort, Pinal de Amoles, 
 Cuatro Palos, Veracruz, ort, Huayacocotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar